Bauhofstraße steht für

 Bauhofstraße (Brandenburg an der Havel)
 Bauhofstraße (Dresden)
 Bauhofstraße (Erlangen)
 Bauhofstraße (Ludwigsburg)
 Bauhofstraße (Mainz)
 Bauhofstraße (Schwaig)
 Bauhofstraße (Pappenheim) 
 Bauhofstraße (Wismar)